Літня Універсіада 2005 — XXIII літня універсіада. Проходила в Ізмірі (Туреччина) з 11 серпня по 22 серпня 2005 року.

Види спорту 
В ході Універсіади проводилися змагання з 17 видів спорту.
  Баскетбол
 Водні види спорту:
  Водне поло
  Плавання
  Стрибки в воду
  Волейбол
 Гімнастика:
  Спортивна гімнастика
  Художня гімнастика
  Дзюдо
  Легка атлетика
  Стрільба з лука
  Теніс
  Тхеквондо
  Важка атлетика
  Фехтування

Медальний залік

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади

Спортивні події 2005
Літні універсіади
2005 у Туреччині
Серпень 2005
Спорт в Ізмірі